

Botanique 
les glycines, Glycine de Chine ou du Japon, espèces de plantes grimpantes ligneuses ornementales à fleurs en grappe du genre Wisteria dans la famille des fabacées. 
Le genre Glycine et l'espèce Glycine max, plante produisant le soja (attention, ces plantes n'ont pas de rapport avec celles du genre Wisteria, qui sont seules appelées glycines dans le langage courant.
Glycine tubéreuse ou patates en chapelet (Apios americana - synonyme Apios tuberosa)

Chimie 
Glycine, acide aminé de formule chimique C2H5O2N

Entreprise 
 Glycine, fabricant de montres.

Divers 
Glycine, bâtiment de la Marine nationale française
Glycine, teinte de violet
Les Glycines, chanson de Serge Lama de 1973

Odonyme